Las siglas BBL pueden hacer referencia a varias competiciones de baloncesto de élite de Europa:

 Basketball Bundesliga, máxima competición del baloncesto profesional de Alemania.
 Baltic Basketball League, competición de baloncesto de los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.
 British Basketball League, máxima competición del baloncesto profesional del Reino Unido.
 Big Bash League, competición de críquet de Australia.